Франц „Франек” Трефалт (Крањ, 11. март 1931 — Љубљана, 5. март 2015) био је југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|6
|9
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Весна || Само
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1957. || Не чекај на мај || Само
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1961. || -{The Festival Girls}- || Џорџ
|-
| 1963. || Десант на Дрвар || Чарли Батлер
|-
| 1965. || Друга страна медаљe || Дежурни полицајац на Сежани (као Франц Трефалт)
|-
| 1965. || Лажљивица || /
|-
| 1968. || Сарајевски атентат || Немачки официр (као Франц Трефалт)
|-
| 1969. || Крвава бајка || Паул Кениг (као Франц Трефалт)
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Умрли 2015.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Крањани